Lorelei lub Loreley

Niemcy:
 Loreley – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Loreley – dawna gmina związkowa w latach 1972-2012

Inne:
 Lorelei – imię
 Loreley – samochód
 Loreley – skała
 (165) Loreley – planetoida